Latona bezeichnet:

 eine römische Göttin, siehe Leto (Mythologie)
 (639) Latona, ein Asteroid des Hauptgürtels
 in der antiken Geographie den Ort Saint-Jean-de-Losne
 Latona (Schiff, 1937), Frachtschiff der Reederei D. G. „Neptun“ aus Bremen

Latona ist der Familienname von:

 Bridie Latona (* 1982), australische Schauspielerin